Jedd Garet
 Garet Garrett

Zobacz też 
 Gareth